David Bohbot (né en 1933), homme politique français.
Hervé Bohbot (né en 1968), joueur français de Scrabble.
Roger Bohbot, scénariste français.